O Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina de 2016/2017 foi a 57ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em duas fases. O Vitória SC conquistou o seu 1º Título.

Clasificação 1ª Divisão Feminina Fase Regular

Calendário Fase Regular

Segunda Fase

Play-offs

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

</center>

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=6214&layout=calendario

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=6214&layout=resultados

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=6214&layout=classificacao

1.ª Divisão Feminina de Basquetebol